Sunniside – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Sunniside – miejscowość w Gateshead, w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Sunniside – miejscowość w Sunderland, w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)